Tengger (taal), een aan het Javaans verwante taal
 Tenggergebergte, gebergte op Java
Plaats in Indonesië
 Tengger (Japah), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Tengger (Puhpelem), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tengger (Sale), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Tengger (Ngasem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java